Чернышёв () — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 Чернышёв, Альберт Сергеевич (1936—2012) — советский и российский дипломат.
 
 Чернышев, Аристарх Александрович (род. 1968) — медиа-художник.

Б

В 
 Чернышёв, Вадим Борисович (1929—2018) — советский писатель.
 
 Чернышёв, Виктор Владимирович (род. 1985) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Чернышёв, Виталий Сергеевич (род. 1981) — российский и белорусский биатлонист.

Г

Д 
 Чернышев, Дмитрий (род. 1963) — петербургский поэт, редактор и критик, идеолог литературной школы «Синкаге-рю».
 Чернышёв, Дмитрий Анатольевич (род. 1975) — российский пловец.

Е 
 
 Чернышёв, Егор Алексеевич (род. 1998) — российский футболист.

З

И 
 
 
 Чернышёв, Илья Семёнович (1912—1962) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.

К 
 Чернышёв, Козьма Андреевич (1867—1920) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Воронежской губернии.

Л 
 Чернышёв, Леонид Александрович (1875—1932) — архитектор, художник.

М

Н

О 
 Чернышёв, Олег Анатольевич — заместитель председателя белорусского КГБ.
 Чернышёв, Олег Викторович (род. 1939) — советский и белорусский ученый, писатель, исследователь в сфере дизайна.

П 
 Чернышёв, Павел Иванович (1911—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Чернышёв, Прокопий Григорьевич (1900—1922) — красноармеец, героически погибший на посту во время пожара на складе боеприпасов в Коломне.

С

Ф 
 Чернышёв, Фаддей Фёдорович (1913—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Чернышёв, Феодосий Николаевич (1856—1914) — русский академик, учёный-геолог и палеонтолог.

Чернышёва

Населённые пункты

Россия 
 Чернышев — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея, входит в Заревское сельское поселение.
 Чернышев — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Чернышев — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области, входит в Грушево-Дубовское сельское поселение.
 Чернышева — деревня в Викуловском районе Тюменской области.

См. также 
 Чернышов
 Чернышёв мост — прежнее название Моста Ломоносова в Санкт-Петербурге.